Гу́пер () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Гупер (прізвище)

Топоніми

Гупер — місто, штат Колорадо
 Гупер — місто, штат Небраска
 Гупер — місто, штат Юта
 Гупер-Бей () — місто, штат Аляска.